Сметана — кисломолочний продукт.

Прізвище 
Сметана — слов'янське прізвище. Його носіями є, зокрема, 2551 мешканець Чехії та 1644 жителі України.

 Бедржіх Сметана (1824—1884) — чеський композитор.
 Сметана Зденек (1925—2016) — чеський режисер, сценарист, художник-мультиплікатор, ілюстратор.

Інші значення 
 2047 Сметана — астероїд головного поясу.
 Сметана — назви деяких мінералів.

Примітки 

Українські прізвища
Чеські прізвища